Barracuda bzw. Barrakuda steht für:

 eine Familie tropischer Raubfische, siehe Barrakudas
 Großer Barrakuda, eine Barrakudas-Art
 ein Superkavitierender Unterwasserlaufkörper
 Barracuda (Lied), ein Musikstück von Heart (1977)
 Barracuda (1978), US-amerikanischer Horrorfilm (1978)
 Barracuda (Cocktail), ein Schaumwein-Drink
 eine Spezialeinheit der Kantonspolizei Basel-Land, siehe Sondereinheit Barrakuda
 Barracuda Networks, US-amerikanischer Hersteller von Sicherheitslösungen für Netzwerke
 britischer Deckname eines deutschen Funkschlüsselnetzes im Zweiten Weltkrieg, siehe Neptun (Schlüsselnetz)

Fahrzeuge:
 Barracuda (Radpanzer), ein geschütztes Radfahrzeug
 Cassidian Barracuda, unbemanntes Luftfahrzeug von EADS
 Fairey Barracuda, britisches Kampfflugzeug aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges
 Plymouth Barracuda, Pkw-Modell von Chrysler
 Projekt 945 Barrakuda, eine Klasse von sowjetischen und russischen Atom-U-Booten
 Barracuda-Klasse, eine Klasse von französischen Atom-U-Booten, siehe Suffren-Klasse (2020)

Siehe auch:
 Jacksonville Barracudas
 The Time of the Barracudas
 Barracouta
 Baracuda